73-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 13 апреля 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу одержал бельгийский велогонщик Роже Де Вламинк.

Участники

Маршрут

Ход гонки 
В день гонки стояла солнечная погода, но за несколько дней до неё шли дожди, что привело брусчатые участки в состояние скользкого месива.

По ходу гонки тактику агрессивных атак вёл Марк Демейер, в результате чего образовался отрыв из собственно Марка Демейера, а также Эдди Меркса, Роже де Вламинка и Андре Дирикса. За 8 километров до финиша Эдди Меркс проколол колесо, но благодаря быстрой замене успел догнать лидеров. Финиш состоялся на велодроме Андрэ-Петрио в Рубе, где в спринте сначала лидировал Меркс, но Роже де Вламинк совершив рывок, первым пересёк финишную черту, став трёхкратным победителем гонки Париж — Рубе.

Лучшим из французских гонщиков стал Жозе Катио, финишировавший на 14 месте.

Из 158 стартовавших гонщиков финишировать смогли только 43.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Библиография 
 Journal L'Équipe du lundi 14 avril 1975 titré en page une, De Vlaeminck : échec à Merckx, et en page deux, Les pavés en avaient la jaunisse, et assorti de trois photos, dont celle du sprint d’arrivée, prises par Marcel Guérard et Robert Legros.
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1975 году
Апрель 1975 года